Bernard VI de Menthon (1562-1627) est un aristocrate et militaire savoyard, colonel du régiment d'Annecy.

Biographie 

En 1613, à l'occasion de sa nomination comme colonel du régiment d'Annecy, il aurait fait une donation aux enfants de la ville d'Annecy « d'un grand pré que l'on appelle Pâquier ». En fait ce qu'il faut entendre dans le terme « enfants » ce sont les jeunes membres de la « compagnie des chevaliers tireurs », un groupement à vocation militaire pratiquant le tir à l'arc, à l'arquebuse et à l'arbalète. À partir de ce don fait au début du , les différentes municipalités d'Annecy, auront désormais toujours le souci de se porter acquéreur en tout occasion des parcelles à vendre afin d'aboutir au Pâquier actuel.

Références

Voir aussi 

 Brigade de Savoie
 Histoire de la Savoie de 1416 à 1792

Bernard6
Militaire de la maison de Savoie
Histoire d'Annecy
Naissance en 1562
Décès en décembre 1627